La palabra padrastro puede referirse a:
 un padrastro, familiar que ejerce de padre sin serlo biológicamente; lógicamente cubre la ausencia del padre
 Padrastro (uña)
 el nombre común de la planta Mentha suaveolens.